Dutertre ist der Familienname folgender Personen:

 André Dutertre (1753–1842), französischer Maler
 Annette Dutertre (* 1961), französische Filmeditorin
 Marguerite-Louis-François Duport-Dutertre (1754–1793), französischer Justizminister